Andronikos I. ist der Name folgender Personen:

*Andronikos I. (Byzanz) (~1122–1185), byzantinischer Kaiser
Andronikos I. (Trapezunt) († 1235), Kaiser von Trapezunt